ITX bzw. ITx steht für:
 Isopropylthioxanthon in der Chemie
 das ITX-Format in der Computertechnik, siehe Formfaktor (Computertechnik)
 das Mini-ITX-Format in der Computertechnik
 das Nano-ITX-Format in der Computertechnik
 das Pico-ITX-Format in der Computertechnik
 Inselzelltransplantation in der Medizin

itx steht für:
 Itik (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

ITX